Ludność Piekar Śląskich w latach 1905 - 2012

Powierzchnia 
 1995 - 39,67 km²
 2006 - 39,98 km²

Bibliografia 
 1950-1979 Roczniki statystyczne GUS
 1980-1994 Roczniki demograficzne GUS
 1995-2012 Bank Danych Lokalnych GUS

Piekary Śląskie
Piekary Śląskie